Il doppio del torneo di tennis Curitiba Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Curitiba Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Hendrik Jan Davids e Jacco Eltingh. In finale hanno sconfitto la coppia formata da César Kist e Danilo Marcelino (tds n. 4) con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di Serie

  Cássio Motta /  Fernando Roese (semifinali)
  Roger Smith /  Tobias Svantesson (quarti di finale)

  Shelby Cannon /  Alfonso Mora (semifinali)
  César Kist /  Danilo Marcelino (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Curitiba Challenger 1990